Abbaye Saint-Hilaire peut désigner :
 Abbaye de Saint-Hilaire, située à Saint-Hilaire dans le département de l'Aude ;
 Abbaye Saint-Hilaire, située à Ménerbes dans le département de Vaucluse ;
 Abbaye de Saint-Hilaire, située à Ollières dans le département du Var ;
 , important monastère bénédictin de la province de Venise des IX au .

Homonymie d'abbayes